Palmyra Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Palmyra Township (Illinois)
 Palmyra Township (Indiana)
 Palmyra Township (Iowa)
 Palmyra Township (Kansas)
 Palmyra Township (Michigan)
 Palmyra Township (Minnesota)
 Palmyra Township (Ohio)
 Palmyra Township (Pike County, Pennsylvania)
 Palmyra Township (Wayne County, Pennsylvania)
 Palmyra Township (South Dakota)